

Carriera
Con le  ha disputato tre edizioni dei Campionati americani (2001, 2003, 2007).

Collegamenti esterni